

Patronyme 

 André Descours (1819-1904), homme d'affaires français ;
 Charles Descours (1937-?), homme politique français ;
 Cyril Descours (1983-), acteur français ;
 Henri Descours (1858-1940), homme d'affaires et homme politique français ;
 Jacques Descours Desacres (1914-1993), homme politique français ;
 Jean-Louis Descours (1916-2013), homme d'affaires français ;
 Laurent Descours (1814-1882), homme politique français ;
 Louis Dubois-Descours, marquis de la Maisonfort (1763-1820), homme politique et écrivain français ;
 Maximilien Dubois Descours de Maisonfort (1792-?), un militaire français, fils du précédent.

Divers 
 Descours & Cabaud, entreprise française.
Patronyme français